Termenul „Belli” se poate referi la:

 Belli (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Gioconda Belli, romancieră și poetă nicaraguană